Die 1. Amateurliga Südbaden 1966/67 war die 17. Saison der 1. Amateurliga im Fußball Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd erst im Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen Nordwürttemberg-Meister TSG Backnang scheiterte. Der Zeller FV 1920 und Phönix Durmersheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren die Sportfreunde Freiburg und der VfR Achern.

Die Amateure des Freiburger FC nahmen an der deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1967 für Südbaden teil, scheiterten aber gleich in der ersten Runde am hessischen Vertreter Spvgg 03 Neu-Isenburg.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1966
Fußballsaison 1966/67